Oblężenie Paryża przez wikingów (886)
 Oblężenie Paryża (1590)
 Obrona Paryża (1814)
 Oblężenie Paryża (1870–1871)